Шамери може да се односи на:

 Шамери (Лоар и Шер), насељено место у Француској, у департману Лоар и Шер
 Шамери (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Шамери ле Де, насељено место у Француској, у департману Мозел